Сипало Іван Миронович — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сипало Сергій Костянтинович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».